Chemical Crew é uma gravadora e selo de música eletrônica situada em Israel voltada para o psytrance (trance psicodélico). Atualmente uma das com maior renome no mundo, tem em seu casting artistas como Void, Paranormal Attack, Skazi e entre outros. Seu proprietário e diretor é Asher Swissa, integrante líder do projeto Skazi.

O selo preza por projetos que possuem batidas mais fortes com melodias simples combinados com guitarras pesadas e sintetizadores ácidos. É a maior gravadora do gênero.

Ligações externas
Página oficial

Gravadoras de Israel
Gravadoras de música eletrônica